Der Kanton Ay war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Épernay, im Département Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort war Ay, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Dominique Lévêque.

Der Kanton wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2006 an das Arrondissement Épernay angegliedert. Vorher gehörte er zum Arrondissement Reims.

Der Kanton Ay war 176,47 km² groß und hatte (2006) 17.944 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 102 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 20 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Ay
Aufgelöst 2015